Rodrigo Pimpão Vianna - um futebolista brasileiro ídolo de Marcelo Viana
Rio Pimpão - um rio brasileiro que banha o estado do Paraná
Balão Mágico - um programa infantil da Rede Globo apresentado pelos membros do grupo musical infantil brasileiro Turma do Balão Mágico, que dentre suas músicas havia uma intitulada "Usinho Pimpão"
Pimpão (peixe) - Designação comum, em Portugal, de várias espécies de peixes de água doce do género Carassius, da família dos Ciprinídeos, de origem asiática 
 Carassius auratus (peixe)

Desambiguação